

Patronyme 

 Nicolas Gob (1982-), acteur belge.

Acronyme 

 Grand Orient de Belgique (1833-), obédience maçonnique belge ;
 Grand Orient du Brésil (1822-), obédience maçonnique brésilienne.

Autres 

 Gob (1993-), groupe de rock canadien.